Czerwionka-Leszczyny (plaats), plaats in Polen
 Czerwionka-Leszczyny (gemeente), gemeente in Polen